Christine Willes, actrice canadienne ; 
 Edward Willes (1723-1787), avocat, homme politique et juge anglais ; 
 Jean Willes, nom de scène de Jean Donahue (1923-1989), actrice américaine,  
 John Willes, un des pseudonymes d'Otto Katz (1895-1952), un des plus importants agents d’influence de l’URSS stalinienne dans les milieux intellectuels et artistiques des démocraties occidentales pendant les années 1930 et 1940.